Martin Joseph O'Malley, né en 1963, homme politique américain et actuel gouverneur du Maryland 
 Martin O'Malley, né en 1939, journaliste canadien